Таборка:

 Таборка (река) — река в России, протекает в Пермском крае. 
 Таборка (приток Ключанки) — река в Российской Федерации, протекает в Пермском крае.
 Таборка (приток Нейвы) — река в РФ, протекает в Свердловской области.